ГАЗ-3301 — опытный двухосный среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Первый опытный образец был представлен в 1982 году.

История 
B конце 1970-х годов устаревшему ГАЗ-66 потребовалась замена. В результате был разработан ГАЗ-3301. Он отличался от ГАЗ-66 более современной, безопасной и эргономичной кабиной, 6-цилиндровым рядным дизельным двигателем ГАЗ-542.10 мощностью , который был изготовлен по лицензии немецкой фирмы Deutz AG, а также усиленными мостами и более мощной рамой, пневмогидравлическими тормозами, колесами от автомобиля ЗИЛ-131.

Испытания проходили несколько лет и в 1988 году машина была готова к серийному производству. Но помешало отсутствие финансов. К тому же опыт войны в Афганистане показал, что от подрывов на минах водители капотных грузовиков защищены надежнее, нежели бескапотных. Поэтому, несмотря на успешное прохождение всех испытаний (в том числе и ядерных на Семипалатинском полигоне), ГАЗ-3301 не был принят на вооружение, хотя 4 его опытных образца числились в реестре техники Российской Армии. Постановлением Правительства № 1091 от 11.09.98 ГАЗ-3301 был из этого реестра исключён. ГАЗ-66 продолжался на конвейере до 1999 года. 

Лишь в 1997 году вышел в производство капотный ГАЗ-3308 «Садко».

Технические характеристики 
 Масса перевозимого груза, кг — 2500
 Масса буксируемого прицепа, кг — 2500
 Удельная мощность, кВт/т (л. с./т) — 13,3 (18,1)
 Расход топлива (средний), л/100 км — 18
 Преодолеваемый брод, м — 1,2

Примечания 

Автомобили Горьковского автомобильного завода